Ernst Scherzer, écrivain allemand, pseudonyme de Christian August Gottlob Eberhard (1769-1845) ;
 Johann Gottfried Scherzer, facteur d'instruments de musique autrichien (par ex. contraguitare) ;
 Julius Scherzer (né en 1928), chimiste roumain ;
 Karl von Scherzer (1821-1903), diplomate et explorateur autrichien ;
 Max Scherzer (né en 1984), lanceur de baseball américain ;
 Otto Scherzer (1909-1982), physicien théoricien allemand ;
 Steffi Scherzer (née en 1957), danseuse de ballet allemande ;
 William Donald Scherzer (1858-1893), ingénieur et constructeur de ponts américain (connu pour le système « Scherzer » des ponts basculants).

Patronyme juif
Patronyme allemand
Expression allemande